Ялпа́чик — караимская фамилия.

Известные носители 
 Ялпачик, Анна Сергеевна (1954—2013) — шведская художница.
 Ялпачик, Гелий Семёнович (1912—1993) — инженер-механик, кандидат технических наук, автор учебника «21 урок караимского языка (крымский диалект)».
 Ялпачик, Фёдор Ефимович (1947—2017) — кандидат технических наук, доцент в Таврическом государственном агротехническом университете.